Douradinense – abitanti di Douradina (Paraná)
Douradinense – abitanti di Douradina